Kürthy ist der Familienname folgender Personen:

Ildikó von Kürthy (* 1968), deutsche Schriftstellerin und Journalistin
Tamás Kürthy (1921–1994), deutscher Erziehungswissenschaftler